Богайли:

 Богайли - стара назва села Фрунзе Сакського району Криму.
 Богайли - солоне озеро на території Сакського району Криму, розташоване на захід від села Фрунзе.